Repubblica Democratica del Congo
Kasenga – comune e Territorio della Provincia dell'Alto Katanga

 Tanzania
Kasenga – circoscrizione del distretto di Chato

 Zambia
Kasenga – comune del distretto di Chipata
Kasenga – comune del distretto di Kasama